Charles I de Montmorency (1307 — 1381), fue un noble y militar francés del siglo XIV.

Biografía 

Fue el hijo mayor de Jean I de Montmorency, Señor y Barón de Montmorency, y de Jeanne de Calletot. A la muerte de su padre, heredó los feudos de Montmorency, Écouen, Damville, Argentan, Feuillarde, Chaumont-en-Vexin, y Vitry-en-Brie, además de numerosos otros estados.

Fue Caballero de las Órdenes del Rey, y nombrado por S.M. el Rey Felipe VI de Francia en el altísimo cargo de Gran Panadero de la Casa Real, cargo que desempeñó desde 1336 hasta 1343. Luego fue elevado a la dignidad de Mariscal de Francia en 1343.

En 1346 y en reconocimiento a su compromiso con el Rey, fue nombrado Consejero privado y Chambelán del monarca. Luego fue designado como Capitán General de S.M. en Flandes y en todo el mar de la región de Picardía. En 1347 renunció a la investidura de Mariscal de Francia, en favor de su cuñado Édouard I de Beaujeu, Señor de Beaujeu y Príncipe de Dombes.

Comandó el ejército que el Duque Juan II de Francia, futuro Rey, condujo en Bretaña para la ayuda de Carlos de Blois. Acompañó al Duque de Normandía en Guyenne contra el Conde de Derby en 1345, distinguiéndose en la batalla de Crécy en 1346.  

Posteriormente fue nombrado como Gobernador de Picardía, donde derrotó a Oudart de Renty en 1348.

El 11 de diciembre de 1368 fue el padrino de bautismo de S.M. el Rey Carlos VI de Francia en la iglesia de Saint-Paul de París, monarca a quien Charles I de Montmorency le dio su nombre.

Falleció el 11 de septiembre de 1381.

Matrimonio y descendencia 

Charles I de Montmorency casó en primeras nupcias con Marguerite de Beaujeu, hija de Guichard VI de Beaujeu, Señor de Beaujeu y de Dombes, y de Marguerite de Châtillon. De este matrimonio no hubo descendencia.

El 26 de enero de 1341 contrajo segundas nupcias en París con Jeanne de Roucy, Dama de Blazon y de Chemillé en Anjou, hija de Jean V de Roucy, Señor de Blazon y de Chemillé, y de Marguerite de Beaumetz. Charles y Jeanne fueron los progenitores de:

 Jean de Montmorency, fallecido muy joven el 24 de julio de 1352 y sepultado en la iglesia de Nuestra Señora de Taverny.
 Marguerite de Montmorency (1359-1406), Dama de Offrainville y de Bosc-de-Berneval, casada con Robert d'Estouteville, Señor de Vallemon.
 Jeanne de Montmorency, legítima mujer de Guy de Laval, Señor de Challouyau.
 Marie de Montmorency, Dama de Argentan, fallecida en 1372, casada en primeras nupcias con Guillaume d'Ivry, Baron d'Oissery. Casada en segundo matrimonio con Jean II de Châtillon, Señor de Châtillon-sur-Marne, Gran Mayordomo de S.M. la Reina de Francia y Capitán de la villa de Reims.

Contrajo por tercera vez matrimonio en 1362 con Péronnelle de Villiers de L'Isle-Adam (1345-1414), hija del Caballero Adam de Villiers de L'Isle-Adam, Señor Villiers-le- Sec, y de Alix de Méry, y sobrina de Pierre de Villiers, Señor de L'Isle-Adam, Gran Maestre de Francia. Fueron los padres de:

 Charles II de Montmorency (1362-1369), fallecido en la infancia y sepultado en la iglesia de Nuestra Señora de Taverny.
 Jacques I de Montmorency, fallecido en 1414, Primer Barón Cristiano, Primer Barón de Francia y XVI Señor de Montmorency.
 Philippe de Montmorency, fallecido en 1425 en la Batalla de Ziric-Zée (Zirixée), que libró Felipe III de Borgoña, Duque de Borgoña, contra los holandeses.
 Denise de Montmorency, fallecida en 1452, casada en 1398 con Lancelot Turpin de Crissé, Chambelán de S.M. el Rey Carlos III de Francia.

Ascendencia

Referencias 

Nobles de Francia del siglo XIV
Militares de Francia del siglo XIV
Casa de Montmorency